Chicago je lahko:
 Chicago (tudi Čikago), ameriško mesto
 Chicago, Western Cape
 Chicago Avenue
 Chicago (glasbena skupina)
 Chicago (album), glasbeni album istoimenske glasbene skupine 
 Windows 95, kodno ime Chicago
 334 Chicago, asteroid
 USS Chicago, ime več plovil Vojne mornarice ZDA
 Univerza Chicaga
 Chicago (muzikal), uspešen muzikal
 Chicago (igra), gledališka igra
 Chicago (film, 1927), nemi film iz leta 1927
 Chicago (film, 2002), z več oskarji nagrajen film iz leta 2002, zasnovan na istoimenskem muzikalu
 Chicago Manual of Style, standardni priročnik za urejanje znanstvenih tekstov v humanistiki
 misija Chicago